Canneto puede referirse a:
 Fondachelli-Fantina, en la antigüedad Canneto
 Canneto Pavese, localidad y comuna de la provincia de Pavía, región de Lombardía, Italia
 Canneto sull'Oglio, localidad y comuna de la provincia de Mantua, región de Lombardía, Italia